Il doppio del torneo di tennis Belgian Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Els Callens e Virginia Ruano Pascual che hanno battuto in finale Kristie Boogert e Miriam Oremans 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Els Callens /  Virginia Ruano Pascual (campionesse)
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (finale)

 Janet Lee /  Iroda Tulyaganova (semifinali)
 Laurence Courtois /  Olena Tatarkova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgian Open 2001